119-й чемпионат Гибралтара по футболу (), а также пятый по счету сезон с момента присоединение Футбольной ассоциации Гибралтара к УЕФА, начиная с 2013 года, прошёл в 2017 и 2018 годах. Сезон начался 25 сентября 2017 года и закончился 3 июня 2018 года.

Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Европа», остановившая 14-летнюю чемпионскую гегемонию «Линкольн Ред Импс» в прошлом сезоне. Чемпионат выиграл «Линкольн Ред Импс» 19 мая 2018 года после победы над «Лайонс Гибралтар» 7:1, оформив свой 23-й чемпионский титул на два тура раньше до окончания сезона.

Команды 

По итогам премьер-дивизиона 2016/2017 во второй дивизион выбыл:
 Европа Поинт (10 место)

По итогам второго дивизиона 2016/2017 в премьер-дивизион вышел:
 Гибралтар Феникс (1 место)

Турнирная таблица 

Источник: uefa.com

Результаты матчей

Стыковой матч 
Стыковой матч за сохранение места в премьер-дивизионе Гибралтара. Матч проводится между командами занявший предпоследнее место в премьер-дивизионе и второе место во втором дивизионе чемпионата Гибралтара. Победившая команда получает права на участие в премьер-дивизионе в следующем сезоне, а проигравшая выбывает во второй дивизион. Стыковой матч чемпионата Гибралтара сезона 2017-18 прошел 8 июня 2018 года между командами Линкс и Олимпик 13. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу клуба Линкс, сохранившего свое место в премьер-дивизионе:

Примечания

Ссылки 
 http://www.gibraltarfa.com/
 uefa.com

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар